Anna av Stolberg kan syfta på bland andra:

* Anna II av Stolberg (1504–1574), furstabbedissa av Quedlinburg
 Anna III av Stolberg (1565–1601), furstabbedissa av Quedlinburg